Ridgewood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ridgewood (Connecticut)
 Ridgewood (Delaware)
 Ridgewood (Florida)
 Ridgewood (Georgia)
 Ridgewood (Illinois)
 Ridgewood (Indiana)
 Ridgewood (Louisiana)
 Ridgewood (New Jersey)
 Ridgewood (New York)
 Ridgewood (Pennsylvania)
 Ridgewood (Tennessee)
 Ridgewood Acres (Tennessee)
 Ridgewood Heights (Ohio)
 Ridgewood Junction (New Jersey)

in Kanada:
 Ridgewood (Ontario)

in Australien:
 Ridgewood (Western Australia)

Siehe auch:
 Richwood